Baron Samedi – divinità vudù
 Baron Samedi – personaggio della serie televisiva Heroes
 Baron Samedi – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Baron Samedi – personaggio del fumetto Tex